Замедлитель нейтронов
 Вагонный замедлитель
 Тормоз-замедлитель
 Замедлитель процессора

См. также 
 Замедление
 Ретардация